

Wetenschappen
Ruimte (wiskunde), een verzameling met toegevoegde structuur
Ruimte (natuurkunde), een natuurkundige grootheid
Ruimte (astronomie), het heelal buiten de aarde of het zonnestelsel
Ruimte (geografie), de omgeving op het aardoppervlak

Architectuur
Ruimte (architectuurtijdschrift)
Ruimte (toegankelijk deel van een gebouw)
Ruimte (tijdschrift voor vrouwen in de beeldende kunst en architectuur)

Overig
Ruimte (literair tijdschrift)
Jeugd en Jongeren Centrum "Ruimte", van 1959 tot 1972

Zie ook
Euclidische ruimte
Vectorruimte
Banachruimte
Hilbertruimte
Topologische ruimte
Uniforme ruimte
Metrische ruimte
Ruimtetijd